Le tournoi de Hambourg 1992 peut faire référence au :
 tournoi de tennis de Hambourg (WTA 1992),
 masters de Hambourg 1992.